Estación de El Clot puede hacer referencia a:

 Estación de El Clot, una estación del Metro de Barcelona.
 Estación de El Clot, una estación del Metro de Valencia.